Clonia – personaggio della mitologia greca, ninfa naiade
 Clonia – personaggio della mitologia greca, amazzone